Кауфман, Михаил: Кауфман, Михаил Абрамович (1897—1980) — советский кинооператор и режиссёр, брат Дзиги Вертова.
 Кауфман, Михаил Константинович (1858—1891) — поручик, флигель-адъютант, участник Ахал-Текинского похода М. Д. Скобелева. 
 Кауфман, Михаил Петрович (1821—1902) — инженер-генерал, главный интендант Военного министерства Российской империи, член Государственного совета.
 Кауфман, Михаил Яковлевич (1881—1946) — еврейский журналист, писатель и переводчик, медик.